Cockfield – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Cockfield – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)